Zetten (Gelderland), een dorp in de (gemeente) Overbetuwe.
 zetten (druktechniek)
 zetten (metaaltechniek)
 zetten (edelsteentechniek), het plaatsen van edel- of sierstenen in een sieraad
 zetting (proces) in de grondmechanica
 zetten (kaartspel)
 het meervoud van de letter z

Zie ook
 Zet (doorverwijspagina)
 Zetje (doorverwijspagina)